Суперкубок Уругвая 2018 () — первый в истории розыгрыш Суперкубка Уругвая, в котором встречались чемпион страны сезона 2017 «Пеньяроль» и победитель Промежуточного турнира того же сезона «Насьональ». Встреча состоялась 26 января 2018 года на нейтральном поле — национальном стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.

В первом же розыгрыше Суперкубка Уругвая сошлись два самых титулованных клуба страны. «Пеньяроль» сумел одержать победу над «Насьоналем» со счётом 3:1.

Матч 

Помощники судьи: Ричард Тринидад Марсело Алонсо

Примечания 

2018
Матчи ФК «Пеньяроль»
Матчи ФК «Насьональ» Монтевидео
Спортивные соревнования в Монтевидео